Сергей Четвериков: Четвериков, Сергей Иванович (1850—1927) — русский промышленник, общественно-политический деятель, меценат.
 Четвериков, Сергей Иванович (в монашестве Сергий; 1867—1947) — протоиерей Западноевропейского экзархата Русских приходов Константинопольского патриархата, писатель.
 Четвериков, Сергей Сергеевич (1880—1959) — советский учёный-генетик, эволюционист.